Об'єкти NGC
Косинець (сузір'я)
Галактики